Уильям Холланд ():
 Холланд, Уильям (1757—1815) — британский печатник, издатель и гравёр.
  (1841 −1907) — американский политик.
 Холланд, Уильям Джозеф (1874—1930) — американский легкоатлет.
  (1907—2008) — американский востоковед.
 Уильям Джейкоб Холланд (1848—1932) — американский энтомолог.